Bidart steht für:

 Bidart, eine französische Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques

Bidart ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Bidart (* 1939), US-amerikanischer Lyriker und Hochschullehrer
 Jean Bidart (1923–2010), französischer Radrennfahrer